Арройомолинос-де-ла-Вера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 23 км². Население — 493 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса